A Sógorok együttes 2004 év végén létrejött magyar, mulatós zenei formáció. Tagjai Czitrovszky Tamás (Citrom) és Molnár Tamás, akik a megalapításkor valóban sógorok voltak már a magánéletben is. A két Tamás egy családba nősült be, így lettek sógorok, ami ihlette az együttes nevét is. Citrom már egészen kisgyermek kora óta zenél, billentyűs hangszeren és harmonikán játszott eskövőkön, bárokban, bálokon, így a mulatós zene már fiatal kora óta a vérében van. Tamás 2000-ben barátaival megalapította a tarjáni Aichon hangstúdiót, amely azóta számos ismert együttesnek készít nagylemezt, s ott zenei producerként dolgozott. Később több hangstúdió is létrehozott, ahol más népszerű zenei formációkkal is együttműködött. Stúdió lemezeiken alapvető az élő hangszerek megszólalása a gépi környezetben és a saját dalok szerzése is. Citrom a hangszerelések mellett, billentyűs hangszeren és harmonikán működik közre, Tamás a hangszerelés mellett fúvós hangszereken és gitáron játszik a dalokon. Mindkét előadó számos dalt is írt a lemezekre, s Tamás felesége, Nagy Angelika számos vicces, olykor komolyabb és autentikus szöveggel tette maradandóvá az együttes dalait. Mivel az autentikus magyar mulatós zenéhez ragaszkodnak, a nehezebb zenei témákhoz már session zenészeket fogadnak, illetve a magyaros virtust mindig valamilyen népzenei formáció, vagy cigányzenészek valósítják meg. A szövegeket 

Az együttes számos fellépést teljesített az elmúlt 18 évben, több, mint 700 fellépést tudnak a hátuk mögött. A sógori viszony egyébként nagyon jó barátságot is takar, a két Tamás nem csupán a színpadon alakít egységet, hanem magánéletben is barátok. A fellépésekkel beutazták a környező országok magyar lakta területeit, Szlovákiát, Szlovéniát, Romániát és Szerb  –  Horvát területeket, de kijutottak New York Magyar Házába is szilveszteri eseményen zenélni. A fellépéseken jellemző a könnyed, vicces előadásmód, sokszor lemennek a színpadról, hogy egy jót vonatozzanak, vagy éppen megtáncoltassák a közönséget. Fellépéseiken rendre a kiváló hangulat a jellemző, falunapok szórakoztató műsora mellett mellett, eskövőkön való részvételük, de egyéb báli jelenlétük is biztosítéka a remek lakodalmas hangulatnak. Egyedi megjelenésük miatt már sokan a mezítlábas előadóknak hívják őket, mert a nyári időszakban nagyon sok fellépésen mezítláb lépnek fel. Kalocsai mintás öltözetük sokakat elvarázsol, s ez egyben érdekessége is fellépésüknek.

2017 januárjától az együttes 3 évre szünetre vonul. Tamás 2014-től tartó politikai szerepvállalása miatt már nem tudott több fellépést vállalni az együttes, így egy '17 januári Aréna fellépésen elköszönt a közönségtől az együttes. 2020-ban ismét magukra húzták a kalocsai öltözéket és új nagylemezt készítettek, amellyel jelezték színpadra való visszatérésüket, ám a pandéimás időszak a fellépéseket megtépázta. A 2021-es évtől az együttes ismét visszatért a normál kerékvágásba és számos fellépést adott, s népszerűségük mind a mai napig töretlen. A 2021-es év azonban formális változást is hozott az együttes életében, Tamás válása miatt a Sógorok már "csupán" névben maradtak sógorok, ám a barátságukra hivatkozva örök sógorságot fogadtak.

Lemezeik

Első lemez  –  Induljon a nászmenet

2004-ben jött az ötlet, hogy Citrom szórakoztató zenei és Tamás stúdiós tapasztalataikat ötvözik, így közösen stúdióba vonultak és elkészítették az első dalukat, Sír a harmonikaszó címmel, amelyet bedemóztak kiadóknál. A válasz hamar érkezett, a SonyBMG Music Kft. azonnal kérte a lemezanyagot, amelyet 2005-ben meg is jelentettek, Induljon a nászmenet címmel. A lemezen már akkor megfogalmazódott az együttes zenei üzenete, lakodalmas játékokat, esküvői népszokásokat, mondókákat és rigmusokat foglalnak zenei formába, s az elkövetkező lemezeiken is hasonló felvételek találhatóak. A Sógorok együttes minden lemezén fontosnak tartja, hogy saját dalok is szerepeljenek a lemezen, így a zeneszerzés, szövegírás is külön feladat az együttes számára. A duó első lemezének legnagyobb slágere az Induljon a nászmenet lett, amely számos feldolgozásban hallható már több előadótól, de az ismert dalok feldolgozása is nagyon népszerű előadóktól. A lemezt 2004-ben kezdték el fabrikálni, amelyet 2005 áprilisára már össze is állítottak. A lemezen olyan népszerű dalok is helyet kaptak a saját szerzemények mellett, mint a Lakodalom van a mi utcánkban, Asszony lesz a lányból vagy a Erdőszélen sátoroznak dalok, amelyeket még ma is kikövetel a közönség tőlük fellépéseiken.

A lemezen közreműködött Citrom ének és harmonikával, Tamás hangszereléssel és akusztikus gitárral, Gulyás József elektromos gitáron, Kiss András klarinéton, s egy négytagú felvidéki zenekar tette színessé a lemezt hegedűvel, brácsával, bőgővel és cimbalommal.

Második lemez  –  Hegyen-völgyön lakodalom

Az első nagylemez sikerén felbuzdulva 2007-ben megjelent második nagylemezük, szintén a SonyBMG Music kiadásában, amely Hegyen-völgyön lakodalom címet kapta. A lemez legismertebb dala a Hogysza-hogysza több mulatós zenész alapművévé vált, ám a Nád a házam teteje című feldolgozásuk mind a mai napig a legfelkapottabb feldolgozás a dalból. A lemezen ismét vegyesen saját dalok és feldolgozások kaptak helyet. Ezene a lemezen található a Vonatos egyveleg is, amelyet nagyon sokáig hatalmas sikerrel adtak elő falunapokon, hiszen az előadók maguk is lementek a színpadról és hosszú sorokban vonatoztatták a nagyérdeműt. A lemezen közreműködők közül csupán a zenekar változott, ezúttal a budapesti Száztagú cigányzenekar három tagját látták vendégül, akik feljátszották az autentikus cigányzenei részleteket.

Harmadik nagylemez  –  Nősülni akarok

2010-ben jelent meg harmadik, Nősülni akarok című nagylemezük, amelyen a címadó dal a Muzsika TV Nagyfröccs műsorának lett címadó dala. A lemez már a Hungarosound kiadó gondozásában jelent meg, a kiadó vezetője, Josh személyes jó barátságot kötött az évek során Tamással, hiszen Josh és Jutta első három nagylemezét ő hangszerelte. A lemezen már kizárólag saját dalok kerültek rögzítésre. A Nősülni akarok lemezről két videóklip is készült, az Aranyveretes, pici pipa és a Gyere, gyere rigó című dalaikra, amelyet a Nóta TV nézői láthattak a televízióban, de az interneten is nagy nézettségnek örvendenek a klipek. A lemezen szintén az autentikus zenei részek közreműködői változtak, a cigányzenei betéteket Németh „Csicsó” József szolgáltatta, aki hihetetlen muzsikus temperamentumával igazi vonós zenekart is a lemezre varázsolt, ez hallható a Romabál című felvételen.

Negyedik nagylemez  –  Falunapi csicsergő (válogatás)

Negyedik lemezüket, Falunapi csicsergő címmel saját kiadásban jelentették meg 2013-ban, és kizárólag fellépéseken értékesítették. A lemezen az összes eddigi feldolgozás daluk szerepelt.

Ötödik nagylemez  –  Bejön az élet

Az ötödik nagylemez, a Bejön az élet 2021-ben jelent meg, amely szintén kizárólag saját dalokat tartalmaz. Már 2020-ban Citrom és Tamás számos kész demóval állt a stúdiómunkálatok előtt, ám ezek rögzítésre nem kerültek. Ekkor leporolták az elmúlt tíz év demóit, szövegezték őket és ebből született a nagylemez. A lemez, mivel a pandémiás időszak alatt készült, viszonylag kevesebb közreműködővel készült, de Kiss András klarinétjátéka, és Csicsó hegedűjátéka ezúttal is elmaradhatatlannak bizonyult. A lemezről 3 videóklip is készült, A Bejön az élet, Kinek a szilva és a Szeretem hazám dalok ismét forognak a mulatós zenei palettán.